Данијел Нестор и Ненад Зимоњић су били браниоци титуле, али су одлучили да не учествују заједно. Нестор је играо са Леандером Паесом, али су изгубили у другом колу од Пабла Куеваса и Давида Марера. Зимоњић је наступио са Марћином Матковским и такође су елиминисани у другом колу, од Џејмија Марија и Џона Пирса.

Куевас и Мареро су освојили турнир. У финалу су победили Марсела Гранољерса и Марка Лопеза са 6:4, 7:5.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Главни жреб

Међународно првенство Италије у тенису 2015.
Међународно првенство Италије у тенису — мушки парови